Gel·li Fusc, escriptor romà
 Publici Gel·li, jurista romà 
 Gneu Gel·li, historiador romà 
 Aule Gel·li, escriptor romà 
 Quint Gel·li Cane, cavaller romà